Pôst je lahko:

 postenje - odpovedovanje hrani
 postni čas v cerkvenem letu
 Zamolčani dokumenti (v izvirniku angleško The Post), ameriški filmski triler (2017)

Priimek 
 Wiley Post (1898–1935), ameriški letalec